Dugger ist der Familienname folgender Personen:

 John Dugger (* 1948), US-amerikanischer Konzept- und Objektkünstler
 Kyle Dugger (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler